Geisberg, un plateau, un lieu-dit et un château situés sur la commune de Wissembourg (Bas-Rhin).
 Geisberg, un lieu-dit de la commune de Ribeauvillé (Haut-Rhin) et un vin blanc produit dessus.

Voir aussi 
 Guisberg, aussi orthographié Giesberg, un écart de la commune d'Enchenberg (Moselle).

Homonymie de toponyme